ZHR steht als Abkürzung für:

 Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht, eine juristische Fachzeitschrift
 Zenithal Hourly Rate eines Meteorstroms, Anzahl der Meteore, die ein Beobachter innerhalb einer Stunde unter einem Himmel sieht, wenn der Radiant des Stroms genau im Zenit steht und sich kein Hindernis im Blickfeld befindet

ZHR